Alexandr Alexandrovič Romanov (; 7. června 1869 Carské Selo – 2. května 1870 Carské Selo) byl velkovévoda a potomek ruského cara Alexandra III. Alexandroviče a jeho manželky carevny Marie Fjodorovny. Byl jejich druhým dítětem a druhým synem, mladším bratrem budoucího cara Mikuláše II.

Zemřel 2. května 1870 na meningitidu. Jeho rodiče si ho nechali posmrtně vyfotit, aby na něj měli památku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
  The Peerage

Romanov-Holstein-Gottorp
Ruská velkoknížata
Pohřbení v chrámu sv. Petra a Pavla v Petrohradu
Narození v roce 1869
Narození 7. června
Narození v Petrohradu
Úmrtí v roce 1870
Úmrtí 2. května
Úmrtí v Petrohradu
Muži